Loft Story est la première saison de la télé réalité québécoise Loft Story se déroulant d'octobre jusqu'en . Renée-Claude Brazeau est l'animatrice des galas du dimanche, alors que Philippe Fehmiu est chargé de l'animation des émissions quotidiennes. L'émission causa beaucoup de controverses, entre autres en raison des propos du  Pierre Mailloux.

Le , lors de la finale, Samuel Tissot et Julie Lemay sont élus grands gagnants.

Hugues a participé à Loft Story 6 : La Revanche en 2009.

Déroulement du jeu

Tableau des participants et des votes 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Liste des participants et déroulement des votes de Loft Story 1
! style="width:8%; border-top-color:white; border-left-color:white; background:white;" rowspan=1 | 
! style="width:5%" rowspan=1 | Semaine 1
! style="width:5%" rowspan=1 | Semaine 2
! style="width:5%" rowspan=1 | Semaine 3
! style="width:5%" rowspan=1 colspan=2 | Semaine 4
! style="width:5%" rowspan=1 | Semaine 5
! style="width:5%" rowspan=1 | Semaine 6
! style="width:5%" rowspan=1 | Semaine 7
! style="width:5%" rowspan=1 | Semaine 8
! style="width:10%" rowspan=1 colspan=2 | Semaine 9  (Finale)
|-
! JulieLemay
| ||Non votant||David,Samuel||style="background:#1E90FF"|Non votant||Sébastien|| || || || ||Vote dupublic||style="background:#0000A0" | Gagnante
|-
! SamuelTissot
| Non votant||Julie,Nadia||style="background:#1E90FF"|Non votant||Julie,Léa||Non votant|| || || || ||Vote dupublic||style="background:#0000A0" | Gagnant
|-
! BrigitteBourdot
| Hugues||Non votant||David,Yanick||Non votant||Nicolas|| || || || ||Vote dupublic||Finaliste|-
! HuguesDubé
| style="background:#1E90FF" | Non votant||Julie,Nadia||Non votant||Julie,Léa||Non votant|| || || || ||Vote dupublic||Finaliste|-
! MélanieLeclaire
| Hugues,Steve ||Non votant||David,Samuel||Non votant||Sébastien|| || || || || style="background:Gray" colspan="2" | Éliminée  (jour 57)
|-
! MathieuGaudet
| Non votant ||Marie-Laurence,Nadia||Non votant||Julie,Marie-Laurence||Non votant|| || || || style="background:Gray" colspan="3" | Éliminé  (jour 50)
|-
! Marie-LaurenceDrouin
| ||style="background:#1E90FF"|Non votant||David,Yanick||Non votant||Sébastien|| || || style="background:Gray" colspan="4" | Éliminée  (jour 43)
|-
! NicolasDaigle
| style="background:Gray" colspan="3" | Arrivée  (jour 22) ||Non votant||style="background:#1E90FF"|Non votant|| || style="background:Gray" colspan="5" | Éliminé  (jour 36)
|-
! LéaRaby-Gauthier
|  ||Non votant||David,Samuel||style="background:#1E90FF"|Non votant||Sébastien|| style="background:Gray" colspan="6"|Éliminée  (jour 29)
|-
! SébastienChalifoux
|style="background:Gray" colspan="3" | Arrivée  (jour 22) ||Non votant||style="background:#1E90FF"|Non votant|| style="background:Gray" colspan="6" | Éliminé  (jour 25)
|-
! YanickDufour
|Non votant ||Marie-Laurence,Nadia||Non votant|| style="background:CadetBlue" colspan="8" | Lâché  (jour 17)
|-
! DavidTousignant
|Non votant ||Julie,Marie-Laurence||style="background:#1E90FF"|Non votant|| style="background:CadetBlue" colspan="8" | Lâché  (jour 17)
|-
! NadiaBonette
| ||style="background:#1E90FF"|Non votant|| style="background:Gray" colspan="9" | Éliminée  (jour 15)
|-
! SteveQuevillon
| style="background:#1E90FF" | Non votant || style="background:Gray" colspan="10" | Éliminé  (jour 8)
|-
! rowspan=2 | Éliminé(es) et lâché(es)
| style="background:Gray" rowspan=2 | Steve || style="background:Gray" rowspan=2 | Nadia || style="background:CadetBlue" rowspan=2 | Yannick,David || style="background:Gray" rowspan=2 | Léa || style="background:Gray" rowspan=2 | Sébastien || style="background:Gray" rowspan=2 | Nicolas || style="background:Gray" rowspan=2 | Marie-Laurence || style="background:Gray" rowspan=2 | Mathieu || style="background:Gray" rowspan=2 | Mélanie || style="background:Gray" | Hugues || style="background:Gray" | Brigitte|-
| style="background:#0000A0" | Samuel || style="background:#0000A0" | Julie
|}Légende : Première semaine (5 octobre au 12 octobre) Émission du  - Gala du dimancheLes lofteurs sont présentés au public à l'aide de courts vidéos.
Les lofteurs font leur entrée dans le loft, puis les lofteuses.Émission du Les lofteurs se présentent les uns les autres.
Les lofteurs doivent décider comment diviser les chambres. Finalement, les filles et les gars dormiront dans des chambres séparées.Émission du Les lofteurs font leur liste d'épicerie de la semaine.
Les lofteuses doivent voter pour deux gars qu'elles souhaitent voir au ballotage.
Steve et Hugues sont au ballotage.Émission du Les lofteurs confectionnent des vêtements.Émission du Yanick donne un cours de RCR aux autres lofteurs.Émission du Les lofteurs font un défilé de mode et c'est Mathieu qui l'anime.
David et Mélanie sont élus les meilleurs designers. Ils remportent un souper en tête-à-tête dans la salle de lavage.Émission du Les lofteurs participent à une soirée disco.Émission du  - Gala du dimancheLes invités sont Pierre Mailloux, Marie-Chantal Toupin, Philippe Fehmiu et Guy Fournier.
Steve est évincé du loft.

 Deuxième semaine (13 octobre au 19 octobre) Émission du Certains lofteurs sont tristes après le départ de Steve.
David et Mélanie font leur souper en tête-à-tête.Émission du Les gars votent pour mettre deux filles au ballotage.
Nadia est la première ballotée. Puisque Marie-Laurence et Julie ont eu le même nombre de votes, les gars ont dû voter de nouveau pour trancher l'égalité. C'est finalement Marie-Laurence qui a été mise au ballotage.Émission du Les lofteurs doivent faire l'équivalent de la distance entre Montréal et Chicoutimi sur un tandem stationnaire. Un gars et une fille doivent pédaler en même temps. Ils ont 24 heures.Émission du Les lofteurs réussissent leur défi de vélo.
Les lofteurs doivent préparer des choréographies, car ils auront à danser et à faire du lip-sync sur certaines chansons.Émission du Les lofteurs participent à une soirée latino.Émission du Les lofteurs continuent de préparer leurs performances de lip-sync et de danse.Émission du  - Gala du dimancheLes invités sont Pierre Mailloux, Philippe Fehmiu, Guy Fournier et Alex Perron.
Hugues, Mathieu, Julie, Mélanie et Nadia remportent le concours de lip-sync.
Nadia est évincée du loft.

 Troisième semaine (20 octobre au 26 octobre) Émission du Les filles discutent des gars qu'elles veulent voir au ballotage.Émission du Les filles votent pour les deux gars qu'elles veulent voir au ballotage.
Samuel et David sont les deux gars au ballotage.
Yanick décide de quitter le loft.Émission spéciale du  - Les départs de Yanick et DavidCette émission est animée par Renée-Claude Brazeau.
Les invités sont Philippe Fehmiu, Guy Cloutier, Pierre Mailloux et Yanick.
On apprend que David a aussi quitté le loft. Il rejoint le plateau pendant l'émission.
Guy Cloutier annonce que le vote est annulé pour cette semaine.
Enregistré dans les studios de TQS.Émission du Yanick et David décident de quitter le loft.
Certains lofteurs ne comprennent pas la décision de Yanick et David.Émission du Les lofteurs animent une émission de radio sur les ondes de CKOI-FM.Émission du Samuel donne des cours d'escrime aux autres lofteurs.Émission du Les lofteurs s'écrivent des poèmes entre eux.Émission du  - Gala du dimancheLes invités sont Philippe Fehmiu et Pierre Mailloux.
Quatre gars sont présentés au public qui devra en élire un qui entrera dans le loft.
Renée-Claude annonce qu'il y aura finalement deux lofteurs qui vont entrer dans le loft, mais que les filles devront en éliminer un après 72 heures.
Sébastien et Nicolas sont élus et font leur entrée dans le loft.

 Quatrième semaine (27 octobre au 2 novembre) Émission du Sébastien et Nicolas visitent le loft et apprennent à connaître les autres lofteurs.Émission du Puisque Sébastien et Nicolas n'ont pas de droit de vote puisqu'ils viennent à peine d'arriver dans le loft, Mathieu, Hugues et Samuel sont les seuls à voter pour mettre deux filles au ballotage.
Julie et Léa sont au ballotage.Émission du Les lofteurs doivent s'attacher par le poignet en équipe de deux pour dix heures.Émission du Les lofteurs participent à un concours de décoration de citrouilles.
Les filles votent pour éliminer Nicolas ou Sébastien.
Sébastien est éliminé du loft.Émission du Les lofteurs participent à une soirée masquée pour l'Halloween.Émission du  - Gala du dimancheLéa est évincée du loft.

 Cinquième semaine (3 novembre au 9 novembre) Émission du  - Gala du dimancheNicolas est évincé du loft.

 Sixième semaine (10 novembre au 16 novembre) Émission du  - Gala du dimancheMarie-Laurence est évincée du loft.

 Septième semaine (17 novembre au 23 novembre) Émission du  - Gala du dimancheMathieu est évincé du loft.

 Huitième semaine (24 novembre au 30 novembre) Émission du  - Gala du dimancheMélanie est évincée du loft.

 Neuvième semaine (1 décembre au 7 décembre) Émission du  - Gala du dimanche : la finale'''
Finalistes : Brigitte Bourdeau, Hugues Dubé, Julie Lemay, Samuel Tissot
Gagnants : Julie Lemay, Samuel Tissot

Prix remis aux vainqueurs 
100 000$ pour le couple, donc 50 000$ pour chacun des deux gagnants.

Bande sonore 

Une bande sonore où des artistes québécois reprennent des chansons d'amour populaires a été réalisée en 2003 pour promouvoir l'émission.

Notes et références 

1